Воклю́з ():

 Воклюз (источник) — карстовый источник. Также любой восходящий карстовый источник инфлюационного типа.
 Воклюз — департамент на юге Франции.
 Воклюз — прежнее название коммуны Фонтен-де-Воклюз в департаменте Воклюз.
 Воклюз — коммуна во французском департаменте Ду.

Примечания